Schmidtler kan som auktorsförkortning betyda:

 Josef Friedrich Schmidtler
 Josef Johann Schmidtler

Robotskapade auktorsförkortningar